The Hammersmith Gorillas — британская прото-панк-группа, основанная Джесси Хектором. Одна из лучших «живых» групп лондонской сцены. Группа сейчас почти совсем забыта.

Дискография

Синглы 
 You Really Got Me/Leaving Home [Penny Farthing] 1974
 She’s My Gal/Why Wait ‘til Tomorrow [Chiswick] 1976
 Gatecrasher/Gorilla Got Me [Chiswick] 1977
 You Really Got Me/Leaving Home [Raw Records] 1977
 It’s My Life/My Son’s Alive [Raw Records] 1978
 Message To The World/Outta My Brain [Raw Records] 1978
 Move It/Song For Rita [Chiswick] 1981

Альбомы 
Message To The World LP [Raw] 1978

Сборники 
 The Hammersmith Gorillas — Gorilla Got Me [Ace] 1999
 Gorilla Garage: The Jesse Hector Story [RPM] 2005
 Crushed Butler — Uncrushed [RPM] 2005

Группы протопанка
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1974 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1981 году